JFC est un sigle qui peut signifier :

Sciences et techniques

Astronomie 
 Jupiter-family comet (en français, comète de la famille de Jupiter) ;

Informatique 
 Java Foundation Classes, un framework graphique pour Java ;

Culture et société

Entreprises 
 Joint Food Company ;

Francophonie 
 Jeux de la francophonie canadienne, un des plus grands rassemblements de la jeunesse francophone du Canada ;

Sports 
 Jersez Football Club Centenary Bowl ou JFC Centenary Bowl, une compétition mettant au prise le vainqueur du Championnat de Jersey de football féminin et le vainqueur du Championnat de Guernesey de football féminin ;
 Juventus Football Club, un club de football basé à Turin ;

Télévision 
 John from Cincinnati, une série télévisée américaine diffusée entre le  et le  sur HBO ;

Personnalités 
 John Frederick Charles Fuller (1878-1966), un officier de l'armée de terre britannique, historien militaire et stratège britannique ;
 Jean-François Copé (1964-), un homme politique français.